Lucia (voornaam)
de heilige Lucia van Syracuse
de eilandstaat Saint Lucia
Lucia (geslacht), een geslacht van vlinders van de familie Lycaenidae
Lucia (Californië)
Paco de Lucía
Lucia Riina (dochter van maffiabaas)
Lucía (zangeres)
Lucia van Tripoli
Lucia Visconti

meer doorverwijzingen:
Santa Lucia